

Мосіна — місто в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Мосіна — гміна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Мосіна — село в гміні Вітниця Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Мосіна — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Мосіна — село в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Мосіна — присілок, Каменський міський округ, Свердловська область